Символ:
 Символ — знак, изображение какой-нибудь вещи или животного для обозначения качества предмета.
 Компьютерный символ
 Символ, в психоанализе — образ, наделенный знаковостью и смыслом, имеющий отношение к чему-то другому и являющийся его представителем.
 «Символ» — советский бытовой компьютер начала 1990-х годов, клон ZX Spectrum.

См. также 
 Символьный тип — простой тип данных, предназначенный для хранения одного символа (управляющего или печатного) в определённой кодировке.
 Таблица символов — структура данных, используемая языковым транслятором (компилятором или интерпретатором).
 Символика
 Символизм (значения)
 Знак
 Эмблема